Trzyliterowy akronim LWP ma wiele znaczeń:
 Life Work Planner
 Lightweight process – pojęcie z zakresu informatyki oznaczające prosty proces systemu mogący zawierać jeden lub kilka wątków, będący podstawową jednostką wykorzystania procesora
 Lotus Word Pro – edytor tekstowy firmy Lotus Development Corporation
 Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze – polskie przedsiębiorstwo powstałe 1 czerwca 1991, wydające kodeksy, zbiory przepisów i orzecznictwo
 Ludowe Wojsko Polskie – nieoficjalna nazwa używana dla określenia części Wojska Polskiego utworzonej podczas II wojny światowej w latach 1943–1944 na terytorium ZSRR, a następnie wywodzących się z niej sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1944–1952 i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1952–1989